Raul Noriega (4 de janeiro de 1970) é um ex-futebolista equatoriano que atuava como meia.

Carreira 
Raul Noriega integrou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa América de 1995.

Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1993
Jogadores da Copa América de 1995